Orontes heißen folgende geographische Objekte:
 Orontes (Fluss),  Fluss im Libanon, in Syrien und der Türkei
 Alvand, Bergmassiv im Iran (antiker Name)

Orontes ist der Name folgender Personen:
 in den Dionysiaka des Nonnos ein Schwiegersohn des Inderkönigs Deriades, der sich im Fluss ertränkt, siehe Orontes (Fluss) #Geschichte
 Orontes I. Sakavakyats, armen. Yervand (um 570–560 v. Chr.), erster der orontidische Könige nach der traditionellen armenischen Chronik
 Orontes (Perser) (5. Jh. v. Chr.), ein Mitglied des persischen Königshauses, unter Kyros hingerichtet
 Orontes I. (401–344 v. Chr.), Satrap von Armenien zur Zeit Xenophons
 ein Mitglied (4. Jh. v. Chr.) des Königshauses der makedonischen Provinz Orestis, Vater des  Generals Alexanders des Großen: Perdikkas (Diadoche)
 Orontes II. (336–331 v. Chr.), Befehlshaber der persischen Truppen in der Schlacht von Gaugamela
 Orontes III. (317–300 v. Chr.), Satrap von Armenien
 Orontes (Armenien) (212–200 v. Chr.), Herrscher in (Ost-)Armenien
 Orontes IV. (um 93 v.Chr), König von Sophene
 Christian Weise (1642–1708), Pseudonym des deutschen Literaten

Orontes, Weiteres:
 Orontes (Schiff, 1902), britisches Passagierschiff
 Orontes (Schiff, 1929), britisches Passagierschiff

Siehe auch:
 Orontiden (Dynastie armenischer Herrscher)